Август Юрьевич Топман (; , Райккюла, ныне уезд Рапламаа — , Таллин) — эстонский органист и музыкальный педагог. Заслуженный артист Эстонской ССР (1957).

Биография 
В 1904 окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу органа Людвига Гомилиуса, в 1911 — по классу композиции Анатолия Лядова и Иосифа Витоля.

В 1904—1919 — органист таллинской церкви Святого Иоанна. Одновременно в 1913—1921 — хормейстер и дирижёр в оперном театре «Эстония».

C 1907 преподавал в Таллинском музыкальном училище. В 1919 вошёл в число организаторов и первых преподавателей Таллинской консерватории, с 1925 — профессор. Среди многочисленных учеников Топмана — Эдгар Арро, Виллем Капп, Хуго Лепнурм, Вельо Тормис.

Топману также принадлежит ряд хоровых и вокальных сочинений.

Литература 
Eesti elulood. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus 2000 (= Eesti entsüklopeedia 14) ISBN 9985-70-064-3, S. 545

Примечания

Ссылки 

Выпускники Санкт-Петербургской консерватории
Преподаватели Эстонской академии музыки и театра
Органисты СССР
Академические музыканты СССР
Органисты Эстонии
Академические музыканты Эстонии
Заслуженные артисты Эстонской ССР
Заслуженные деятели искусств Эстонской ССР